Бранешци могу да буду:

 Бранешци (Чајетина), насеље у општини Чајетина, Србија
 Бранешци (Пакрац), насеље града Пакраца, Хрватска

или:
 Бранешци Горњи, насеље у општини Челинац, Република Српска, Босна и Херцеговина
 Бранешци Доњи, насеље у општини Челинац, Република Српска, Босна и Херцеговина